Chiesa di San Celso – edificio religioso a Milano
 Oratorio di San Celso – edificio religioso a Genova

Variante Celsino:
 Chiesa di San Celsino – edificio religioso a Roma

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Celso e Giuliano (Roma)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso